Matsuhashi ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Matsuhashi (* 1992), japanische Skispringerin
 Masaru Matsuhashi (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Rikizō Matsuhashi (* 1968), japanischer Fußballspieler
 Satoru Matsuhashi (* 1961), japanischer Skispringer
 Shōta Matsuhashi (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Yūan Matsuhashi (* 2001), japanischer Fußballspieler